Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vladimir Volčkov che ha battuto in finale Dinu Pescariu 7-5, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Dinu Pescariu (finale)
 Markus Hipfl (primo turno)
 Takao Suzuki (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (primo turno)

 Eduardo Medica (primo turno)
 Julián Alonso (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)
 Orlin Stanojčev (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1999